Henderson Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Henderson Township (Hot Spring County, Arkansas)
 Henderson Township (Union County, Arkansas)
 Henderson Township (Illinois)
 Henderson Township (Michigan)
 Henderson Township (Minnesota)
 Henderson Township (North Dakota)
 Henderson Township (Huntingdon County, Pennsylvania)
 Henderson Township (Jefferson County, Pennsylvania)